Yingaresca är ett släkte av skalbaggar. Yingaresca ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladbaggar
Yingaresca